Maba riparia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Philip Hiern och Odoardo Beccari. Maba riparia ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
riparia